Алексей Красавин:
 Красавин, Алексей Николаевич (1956—2017) — советский и российский художник.
 Красавин, Алексей Фёдорович (1775—1843) — русский генерал-майор, комендант Иркутска.